Славовица:

 Славовица (Пазарджикская область)
 Славовица (Плевенская область)